Lohaus ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Lohaus (* 1954), deutscher Entwicklungspsychologe
 Bernd Lohaus (Kulturfunktionär) (1926–1991), deutscher Kulturfunktionär, Bundessekretär des Kulturbundes der DDR
 Bernd Lohaus (1940–2010), deutscher Bildhauer, Maler und Zeichner
 Brad Lohaus (* 1964), US-amerikanischer Basketballspieler
 Hermann Lohaus (* 1902), deutscher Chemiker und Dermatologe
 Stefanie Lohaus (* 1978), deutsche Journalistin und Kulturwissenschaftlerin

Lohaus ist der Name von:
 Hermann Lohaus, fiktive Hauptfigur des Romans In der großen Drift (1949) von Rudolf Krämer-Badoni

Siehe auch:
 Lohhäusl
 Lohausen (Begriffsklärung)